Сезон 1996/97 Чешской экстралиги — 4-й чемпионат Чешской экстралиги. В 3-й раз подряд чемпионом стал клуб «Петра Всетин», обыгравший в финале плей-офф «Витковице».

Формат 
Формула чемпионата изменилась незначительно: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 8 лучших команд выходили в плей-офф. Все серии плей-офф игрались до 3-х побед, кроме матчей за бронзовые медали. Чемпионом 3-й год подряд стал клуб «Петра Всетин», обыгравший в финале плей-офф «Витковице». Бронзовым призёром стал клуб «Спарта Прага».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Петра Всетин — Славия Прага — 3:0 (2:1, 4:1, 7:0)

Спарта Прага — Ческе-Будеёвице — 3:2 (3:4 Б, 3:1, 2:4, 4:2, 5:2)

Витковице — Польди Кладно — 3:0 (6:2, 3:0, 8:3)

Железарны Тршинец — Пойиштёвна Пардубице — 1:3 (1:4, 4:3, 1:6, 0:6)

Полуфиналы 
Петра Всетин — Пойиштёвна Пардубице — 3:1 (10:1, 5:1, 2:3 ОТ, 4:1)

Спарта Прага — Витковице — 0:3 (2:6, 2:3 ОТ, 2:4)

Финал 
Петра Всетин — Витковице — 3:0 (3:1, 4:2, 2:0)

За 3-е место 
Спарта Прага — Пойиштёвна Пардубице — 2:0 (6:5 ОТ, 4:1)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Иржи Допита (Всетин) — 30 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Роман Чехманек, Иво Пешат

Защитники

Антонин Ставьяна, Алексей Яшкин, Иржи Вебер, Ян Срдинко, Михал Дивишек, Томаш Якеш, Павел Шафаржик, Павел Зубичек, Петр Кубош

Нападающие

Иржи Допита, Ростислав Влах, Томаш Сршень, Андрей Галкин, Томаш Капуста, Йозеф Беранек, Ото Хашчак, Ондржей Кратена, Роман Стантиен, Михал Томек, Иван Паделек, Давид Грушка, Даниэль Тесаржик

Тренер — Ян Нелиба

Переходные матчи 
Команды, занявшие 13-14 места, играли серии до 4-х побед в двумя лучшими клубами первой лиги.

Дукла Йиглава — Кралупы-над-Влтавоу — 4:1 (4:2, 3:1, 1:3, 3:0, 7:0)

Слезан Опава — Бехеровка Карловы Вары — 4:3 (6:1, 4:1, 4:3 Б, 2:4, 1:3, 4:5 Б, 4:3)

«Дукла Йиглава» и «Слезан Опава» сохранили места в Экстралиге на следующий сезон.

«Бехеровка Карловы Вары» купила лицензию у «Оломоуца».

Ссылки 
 Сезон 1996/97 в разделе истории чешского хоккея

Чешская экстралига
1996 год в хоккее
1997 год в хоккее